Görögország adott otthont az olümpiai játékoknak az ókorban, és 1503 év elteltével 1896-ban itt kezdték el az újkori olimpiai játékokat. Az ország valamennyi nyári játékokon jelen volt, a téli olimpiákon pedig 1936-ban vett részt először.

Fővárosa, Athén két alkalommal volt házigazdája a játékoknak: 1896-ban és 2004-ben. A görög sportolók összesen 110 érmet szereztek, valamennyit a nyári olimpiákon. Legeredményesebb sportágaik az atlétika és a súlyemelés.

A Görög Olimpiai Bizottság 1894-ben jött létre, 1895-ben a NOB felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Szpírosz Kaprálosz.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon